Josep Ferrer (1920-), baloncestista de los lakers, jugo junto a Jordan el 23 español.
 Josep Ferrer Bujons (1959-),  poeta, escritor, lingüista y profesor de lengua catalana español.
 Joseph Ferrer (1682-1752), compositor y religioso español.